Complicated bezeichnet:

 Complicated (Avril-Lavigne-Lied), ein Lied der Sängerin Avril Lavigne (2002)
 Complicated (Rihanna-Lied), ein Lied der Sängerin Rihanna (2010)

Siehe auch:
 Complicated, ein Lied der Gruppe The Rolling Stones auf Between the Buttons (1967)